Résultats détaillés de l’édition 2016 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du  au .

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Lleyton Hewitt dispute son dernier tournoi avant de prendre sa retraite.
 Chez les messieurs, on note les forfaits du Français Richard Gasquet (blessé au dos, remplacé par Kyle Edmund), de l'Allemand Tommy Haas (blessé à l'épaule, remplacé par Nikoloz Basilashvili), de l'Autrichien Andreas Haider-Maurer (blessé au talon droit, remplacé par Austin Krajicek), de l'Australien Thanasi Kokkinakis (blessé à l'épaule droite, remplacé par Filip Krajinović), du Taïwanais Lu Yen-hsun (remplacé par Bjorn Fratangelo), de l'Argentin Juan Mónaco (blessé au poignet droit, remplacé par Dudi Sela) et du Serbe Janko Tipsarević (blessé au genou droit, remplacé par Malek Jaziri).
 Chez les dames, on note les forfaits de la Russe Alisa Kleybanova (remplacée par Elizaveta Kulichkova), de l'Italienne Karin Knapp (blessée au genou, remplacée par Aliaksandra Sasnovich), de la Tchèque Lucie Šafářová (problème de santé, remplacée par Jarmila Wolfe) et de la Kazakhe Galina Voskoboeva (remplacée par Kiki Bertens).

Pendant le tournoi 
 Rafael Nadal, tête de série numéro 5, est éliminé au  par son compatriote Fernando Verdasco en 5 sets.
 Lleyton Hewitt, finaliste en 2005, dispute le dernier match en simple de sa carrière face à David Ferrer qu'il perd sur le score de 2-6, 4-6, 4-6. Il joue encore en double avec son compatriote Sam Groth et s'incline au .
 Roger Federer signe sa  en Grand Chelem face à Grigor Dimitrov.
 Maria Sharapova signe quant à elle sa  sur le circuit WTA face à Lauren Davis au .
 Stanislas Wawrinka remporte le  de sa carrière face à Lukáš Rosol au .
 En double messieurs, les tenants du titre Simone Bolelli et Fabio Fognini et les finalistes sortants Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont éliminés dès le .
 Andy Murray, finaliste du simple messieurs, et son frère Jamie, en finale du double messieurs, sont les premiers frères à atteindre les finales du simple et du double en Grand Chelem depuis Reggie Doherty et Laurie Doherty au tournoi de Wimbledon 1906.
 En double dames, Martina Hingis et Sania Mirza remportent leur  Grand Chelem consécutif en s'imposant 7-6, 6-3 face à la paire tchèque composée de Andrea Hlaváčková et Lucie Hradecká. Il s'agit de leur  de rang, la plus longue série de victoires en double féminin depuis 1990.
 En simple dames, Angelique Kerber remporte son premier tournoi du Grand Chelem en battant en finale la tenante du titre Serena Williams en 3 sets (6-4, 3-6, 6-4).
 En double messieurs, Jamie Murray, malheureux finaliste de Wimbledon et de l'US Open dans la discipline la saison précédente, remporte son premier sacre en Grand Chelem au côté de Bruno Soares. Ils s'imposent en finale face à Daniel Nestor et Radek Štěpánek (2-6, 6-4, 7-5). Il s'agit de leur deuxième titre ensemble après leur succès deux semaines auparavant à Sydney.
 En finale du double handisport messieurs, alors qu'ils étaient menés 0-5, [15-40] dans la , Stéphane Houdet et Nicolas Peifer finissent par remporter la rencontre 6-3, 3-6, 7-5 face à Shingo Kunieda et Gordon Reid.
 Elena Vesnina et Bruno Soares, déjà titré en double messieurs, s'imposent en finale du double mixte face à Coco Vandeweghe et Horia Tecău 6-4, 4-6, [10-5].
 Novak Djokovic remporte son  en Australie en battant Andy Murray en finale 6-1, 7-5, 7-6, pour la deuxième fois consécutivement, et la quatrième fois en finale de l'Open d'Australie. Le Britannique essuie en outre sa cinquième défaite en finale de ce tournoi, ce qui constitue un record.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série 

|-
|1||bgcolor="#CCCCFF"| Novak Djokovic||align=center|Victoire|| Andy Murray (2)
|-
|2|| Andy Murray||align=center|Finale|| Novak Djokovic (1)
|-
|3|| Roger Federer||align=center|1/2 finale|| Novak Djokovic (1)
|-
|4|| Stanislas Wawrinka||align=center|1/8 de finale|| Milos Raonic (13) 
|-
|5|| Rafael Nadal||align=center||| Fernando Verdasco
|-
|6|| Tomáš Berdych||align=center|1/4 de finale|| Roger Federer (3)
|-
|7|| Kei Nishikori||align=center|1/4 de finale|| Novak Djokovic (1)
|-
|8|| David Ferrer||align=center|1/4 de finale|| Andy Murray (2) 
|-
|9|| Jo-Wilfried Tsonga||align=center|1/8 de finale|| Kei Nishikori (7)
|-
|10|| John Isner||align=center|1/8 de finale|| David Ferrer (8)
|-
|11|| Kevin Anderson||align=center||| Rajeev Ram
|-
|12|| Marin Čilić||align=center||| Roberto Bautista-Agut (24)
|-
|13|| Milos Raonic||align=center|1/2 finale|| Andy Murray (2)
|-
|14|| Gilles Simon||align=center|1/8 de finale|| Novak Djokovic (1) 
|-
|15|| David Goffin||align=center|1/8 de finale|| Roger Federer (3)
|-
|16|| Bernard Tomic||align=center|1/8 de finale|| Andy Murray (2)
|}

|-
|17|| Benoît Paire||align=center||| Noah Rubin (WC)
|-
|18|| Feliciano López||align=center||| John Isner (10)
|-
|19|| Dominic Thiem||align=center||| David Goffin (15)
|-
|20|| Fabio Fognini||align=center||| Gilles Müller
|-
|21|| Viktor Troicki||align=center||| Milos Raonic (13)
|-
|22|| Ivo Karlović||align=center||| Federico Delbonis
|-
|23|| Gaël Monfils||align=center|1/4 de finale|| Milos Raonic (13) 
|-
|24|| Roberto Bautista-Agut||align=center|1/8 de finale|| Tomáš Berdych (6)
|-
|25|| Jack Sock||align=center||| Lukáš Rosol
|-
|26|| Guillermo García-López||align=center||| Kei Nishikori (7)
|-
|27|| Grigor Dimitrov||align=center||| Roger Federer (3)
|-
|28|| Andreas Seppi||align=center||| Novak Djokovic (1)
|-
|29|| Nick Kyrgios||align=center||| Tomáš Berdych (6)
|-
|30|| Jérémy Chardy||align=center||| Andrey Kuznetsov
|-
|31|| Steve Johnson||align=center||| David Ferrer (8)
|-
|32|| João Sousa||align=center||| Andy Murray (2)
|}

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Tableau final

Simple filles

Tableau final

Double garçons

Tableau final

Double filles

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2016
Australie
Australie
Tennis en Australie en 2016
Tennis en janvier 2016